Slowblow – islandzka grupa muzyczna
 Slowblow – album grupy Slowblow z 2004 roku
 Slowblow – singel grupy Depeche Mode z 1997 roku